Нижче наведено список населених пунктів Плевенської області, Болгарія.

Примітки 

Плевенська область